

Geografia 
 Ghiacciaio di Rebmann – ghiacciaio sul monte Kilimanjaro in Tanzania

Persone 
 Johannes Rebmann – missionario ed esploratore tedesco
 Linus Rebmann – atleta svizzero
 Norbert Rebmann – botanico francese
 Stefan Rebmann – politico tedesco